Тази страница представя списък с епизодите на американския оригинален сериал на Дисни Ченъл Хана Монтана, започнал излъчването си по Дисни Ченъл за пръв път на 24 март 2006 г. Четвъртият и последен сезон на предаването приключва на 16 януари 2011 г. с едночасов финален епизод, правейки общия брой на епизодите на сериала 98.

Съдържание на сезоните

Първи сезон (2006-2007)

Втори сезон